Icechallenge 2015 () — международный турнир по фигурному катанию сезона 2015—2016. Это седьмой по счёту традиционный турнир, который проходил с 27 октября по 1 ноября 2015 года в Граце. Его организаторами были Австрийская ассоциация фигурного катания и Ассоциация фигурного катания города Грац.

Соревнования проходили в Ледовом зале Либенауэр среди взрослых спортсменов, юниоров и новичков в четырёх дисциплинах: мужское и женское одиночное катание, парное катание и танцы на льду. Турнир среди взрослых фигуристов входит в серию Челленджер текущего сезона.

Результаты

Мужчины 

WD = фигурист снялся с соревнований.

Женщины 

WD = фигуристка снялась с соревнований.

Спортивные пары

Танцы на льду

Примечания

Ссылки 
 Участники 
 

2015 год в фигурном катании
2015
Ноябрь 2015 года
Октябрь 2015 года
Спорт в Австрии в 2015 году
Фигурное катание в сезоне 2015/2016